Шмагин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шмагин, Владимир Михайлович (1927—1980) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, командующий 36-й воздушной армией Южной группы войск СССР.
 Шмагин, Евгений Алексеевич (род. 1949) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол в Киргизии.